Vâlcelele kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Vâlcelele (Buzău)
 Vâlcelele (Călărași)